Чувашская улица (Чувашский переулок) — название улиц в городах и других населённых пунктах Российской Федерации, а также за её пределами .

 Чувашский переулок — улица в Ростове-на-Дону (Кировский район города) протяжённостью около 470 метров; 
 Чувашский переулок — улица в Томске (посёлок Степановка) протяжённостью около 120 метров; 
 Чувашская улица — улица в Калининграде (Ленинградский район города) протяжённостью около 270 метров; 
 Чувашский переулок — улица в Новошахтинске (Ростовская область) протяжённостью около 170 метров; 
 Чувашский переулок — улица в Урус-Мартане (Чечня) протяжённостью около 1300 метров; 
 Чувашская улица —  улица в пгт Урмары (Чувашия); 
 Чувашская улица —  улица в селе Яншихово-Норваши (Чувашия); 
 Чувашская улица —  улица в селе Новое Ахпердино (Чувашия); 
 Чувашская улица —  улица в селе Новое Аделяково (Самарская область); 
 Чувашская улица — улица в посёлке Чувашский Пруд (Челябинская область). 
  
 Ранее именовалась: 
 Чувашская улица — название части проспекта Шаумяна с 1941 года до 1965 года в Санкт-Петербурге; 
 Чувашская улица — название улицы Константина Иванова с 1926 по 1952 года в Чебоксарах . 
  
 За пределами Российской Федерации : 
 Чувашская улица — улица в Харькове (Украина) протяжённостью около 780 метров; 
 Чувашская улица — улица в Львове (Украина) протяжённостью около 400 метров; 
 Чувашская улица — улица в Кривом Роге (Днепропетровская область, Украина); 
 Чувашская улица — улица в Донецке (Украина); 
 Чувашская улица — улица в Макеевке (Донецкая область,Украина); 
 Чувашская улица — улица в Горловке (Донецкая область,Украина); 
 Чувашская улица — улица в пгт Малотарановка (Донецкая область,Украина); 
 Чувашская улица — улица в Ирмино (Луганская область, Украина); 
 Чувашская улица — улица в Алма-Ате (Казахстан) протяжённостью около 250 метров; 
 Чувашский переулок — улица в Бишкеке (Киргизия) протяжённостью около 360 метров.